Судебная система США — система связанных между собой судебных и административных органов власти, осуществляющих правосудие в Соединённых Штатах Америки и управление судебными органами. Состоит из различных государственных органов на федеральном уровне, на уровне штата и на местном уровне. Отличительной чертой судебной системы США является её дуализм.

Система органов

Федеральные суды 
Основная статья: Федеральная судебная система США

Федеральные суды рассматривают все дела, возникающие из отношений, урегулированных  Сводом законов Соединённых Штатов (, сокр. U.S.C.). Они также рассматривают все дела, подпадающие под юрисдикцию федеральных агентств. К таким, например, относятся дела о преступлениях, совершенных на территории сразу нескольких штатов, поскольку эти дела находятся в юрисдикции ФБР.
Система федеральных судов состоит из нескольких иерархических уровней. Высшим звеном в системе является Верховный Суд США. Далее следуют окружные апелляционные суды. Ниже идут окружные суды различных географических регионов, систему которых определяет Конгресс США.

Суды штатов 
 создаются в различных формах, в соответствии с законодательством каждого штата. Например, в штате Нью-Йорк действует , который по сути является судом первой инстанции, своё название получил как указание на то, что он является судом более высокого ранга по отношению к административным и местным судам. Судом самого высокого уровня в этом штате является Апелляционный суд штата Нью-Йорк.

Суды штатов рассматривают дела, вытекающие из отношений, регулируемых местным законодательством. В судах штатов рассматривается подавляющее большинство дел.

См. также 
 Конституция США
 Верховный суд США
 Федеральный суд США
 Федеральный окружной суд США
 Список федеральных окружных судов США
 Федеральный судья

Примечания

Ссылки 
 The Federal Judiciary (official U.S. government site)
 United States Federal Courts @ OpenJurist
 Federal Court Concepts, Georgia Tech
 Federal District Court Case Filings
 Creating the Federal Judicial System (PDF)
 History of the Courts of the Federal Judiciary
 CourtWEB, Online Federal Court Opinions Information System

Государственное устройство США
Право США